James se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Helen F. James
 Charles William James
 Edwin P. James
 Peter Wilfred James
 Samuel W. James
 Thomas Potts James